Lehe peut faire référence à :
 Lehe, commune allemande de l'arrondissement du Pays de l'Ems, en Basse-Saxe ;
 Lehe, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Lehe, quartier de la ville de Bremerhaven, en Allemagne.